Tannahill ist der Familienname folgender Personen:

 Don Tannahill (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Jordan Tannahill (* 1988), kanadischer Autor, Dramatiker und Theaterregisseur
 Reay Tannahill (1929–2007), britische Historikerin und Schriftstellerin
 Robert Tannahill (1774–1810), schottischer Dichter